Antonio Barbieri – politico italiano, deputato nella XIV Legislatura
 Antonio Barbieri (1828-1886) –  politico e imprenditore italiano, sindaco di Brescia
 Antonio Barbieri – poeta italiano